Roberto Ferrari is de naam van diverse sporters:

 Roberto Ferrari (wielrenner), Italiaans wielrenner.
 Roberto Ferrari (schermer), Italiaans schermer.
 Roberto Ferrari (turner), Italiaans turner.